Tiger Express (La Mer de Sable) - een stalen achtbaan in het Franse attractiepark La Mer de Sable
Tiger Express (Oakland Zoo) - een kinderachtbaan in Oakland Zoo